Il toponimo Lozna può riferirsi a diverse località della Romania:

 Lozna – comune del distretto di Botoșani
 Lozna – comune del distretto di Sălaj